Civetta (Athene noctua) – uccello rapace predatore notturno della famiglia degli Strigidi
 Civetta nana
 Civetta delle tane 
Civetta (o zibetto, Civettictis civetta) – mammifero carnivoro della famiglia dei Viverridi

Persone
 Civetta, soprannome di Herri met de Bles (1510 circa–1560 circa) – pittore fiammingo
 Nick Civetta (1989) – rugbista a 15 statunitense

Altro 
 Civetta – donna leggera e vanitosa che si distingue per mettersi in mostra per attirare l'attenzione (come fanno le civette usate nella caccia) e per la mutevolezza capricciosa dei suoi affetti.
 Civetta – figura araldica
 Civetta – foglio con i titoli di rilevanti articoli di un giornale esposto dalle edicole
 Civetta – montagna nelle Dolomiti Agordine
 Auto civetta – vettura della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
 Contrada Priora della Civetta – contrada della città di Siena 
 Nebulosa Civetta – nebulosa planetaria
 Civetta di Atena (o anche di Minerva) - rappresentazioni di Minerva o Atena